Ozonid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 47,998 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Пероксиди 
Анјони